Émeraude-Klasse (franz.: Smaragd) ist der Name mehrerer Schiffsklassen der französischen Marine:

Émeraude-Klasse (1906) war eine U-Boot-Klasse im Ersten Weltkrieg. Die Boote waren zwischen 1906 und 1919 im Dienst.
Émeraude-Klasse (1940) war eine in den 1930ern geplante U-Boot-Klasse. Durch die französische Niederlage 1940 konnten die Boote nicht mehr gebaut werden.